Supervivencia acción y resultado de sobrevivir o supervivir (mantenerse con vida, seguir existiendo), se vincula con el título de las siguientes páginas:

Biología, medicina y estadística 
 Supervivencia del más apto: preservación de las especies favorecidas al sobrevivir (teoría evolutiva).
 Análisis de la supervivencia: estudio estadístico de los procesos aleatorios relacionados con la muerte de organismos vivos y el fallo de sistemas mecánicos.
 Factor de supervivencia: elemento regulador en los genes.
 Función de supervivencia en ingeniería: o función de fiabilidad, mide la probabilidad de que un sujeto sobreviva más allá de un periodo de tiempo dado.
 Máquina de supervivencia:  sobre la manipulación centrada en los genes.
 Proteína de supervivencia de motoneuronas: SMN (Survival Motor Neuron), protectora o defensora en el sistema nervioso.
 Supervivencia libre de progresión: SLP (en inglés Progression-free survival - PFS) tasa que mide la cantidad de tiempo en que la enfermedad no empeora durante y después de un tratamiento.
 Tasa de supervivencia: porcentaje de pacientes que viven cierto tiempo después de un pronóstico letal.

Útiles 
 Caja de supervivencia: (denominado también como kit de supervivencia) es un recipiente que contiene lo básico para sobrevivir.
 Cuchillo de supervivencia: utensilio destinado a la supervivencia en entornos silvestres o emergencias.
 Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil organizado por Save the Children.
 Manta de supervivencia, isotérmica o de emergencia: de plástico plateado muy fino que evita la pérdida de calor.
 Manual de supervivencia escolar de Ned: (en inglés Ned's Declassified School Survival Guide) serie estadounidense enfocada hacia un público adolescente.
 Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape, SERE: acrónimo programa de entrenamiento militar.
 Técnicas de supervivencia.

Ficción 
 Manual de Lecturas Rápidas para la Supervivencia: (o MLRS) revista digital de literatura dedicada a la poesía contemporánea.
 Zombi - Guía de supervivencia: manual de supervivencia sobre la posibilidad de una invasión de zombis escrito por Max Brooks.
 Vampiros: guía de supervivencia: libro de vampiros escrito por Manuel Jesús Zamora.
 La Supervivencia de los Idiotas: episodio de la segunda temporada de la serie animada Bob Esponja.
 Videojuego de supervivencia: videojuegos abiertos, sin objetivos fijos y relacionados con el género de terror.
 Horror de supervivencia: (en inglés survival horror), género de videojuegos enfocado en atemorizar al jugador.

Enlaces externos